Swept Away kan betyda:
Swept Away – TV episod från Discovery Channels serie I Shouldn't Be Alive
Swept Away (album) – album från 1984 av Diana Ross
Swept Away – engelsk titel på en italiensk film från 1974 regisserad av Lina Wertmüller, originaltitel: Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto
Swept Away (film) – en nyinspelning av ovanstående film av Guy Ritchie med Madonna från 2002
Swept Away (sång av Christopher Cross) – sång av Christopher Cross från albumet Back of my Mind (1988)